Lustra – comune italiano della Campania
 Lustra – gruppo musicale statunitense
 Lustra – album dei Lustra del 2003